Cartea a treia a Regilor
 Cartea a patra a Regilor

Vezi și 
 Cărțile lui Samuel
 Cărțile Cronicilor